Свято-Миколаївська церква (Бобринець)
 Свято-Миколаївська церква (Болград)
 Свято-Миколаївська церква (Борзна)
 Свято-Миколаївська церква (Високопілля, Харківська область)
 Свято-Миколаївська церква (Дубровиця)
 Свято-Миколаївська церква (Корнин)
 Свято-Миколаївська церква (Конотоп)
 Свято-Миколаївська церква (Маріуполь)
 Свято-Миколаївська церква (Олевськ)
 Свято-Миколаївська церква (Роздільна)
 Свято-Миколаївська церква (Чорнобильська)
 Свято-Миколаївська церква (Шабо)